La noche de los tiempos puede referirse a:

 La noche de los tiempos (1968), libro del francés René Barjavel.
 La noche de los tiempos (2009), libro del español Antonio Muñoz Molina.
 La sombra de otro tiempo (1936), relato corto del estadounidense Howard Phillips Lovecraft.